Attilio Demaría (1909-1990),  footballeur et entraîneur argentin et italien ;
 Gonzalo Demaria (1970-),  dramaturge, musicien et metteur en scène argentin ;
 José Demaría López (1870-1936), photographe et journaliste espagnol ;
 Tommaso Demaria (1908-1996), prêtre, théologien, universitaire et philosophe italien ;
 Yves Demaria (1972-), pilote français de motocross.